Сен-Пале́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південь від Парижа, 85 км на південний схід від Орлеана, 17 км на північ від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 271 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 653,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Пале на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Пале на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер